Корсе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на захід від Парижа, 55 км на північний захід від Ренна, 45 км на схід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 844 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2053,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Історія муніципалітету Корсель 
 Корсель на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету Корсель 
 [ Розташування муніципалітету Корсель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор